Een aantal plaatsen in Zweden:
Nybyn (Piteå)
Nybyn (Älvsbyn)
Nybyn (Örnsköldsvik)
Nybyn (Överkalix)